Les Megalosauroidea constituent une super-famille éteinte et paraphylétique de théropodes ayant vécu du Jurassique moyen au Crétacé supérieur (Cénomanien). Leur distribution est mondiale puisqu'ils sont connus sur l'ensemble des continents mis à part l'Océanie et l'Antarctique où leurs restes n'ont pas encore été découverts. Ce groupe comprend certains des plus grands prédateurs terrestres à avoir vécu sur notre planète (Spinosaurus aegyptiacus) mais les membres de ce clade sont généralement de taille moyenne.

Description

Squelette céphalique 
Même si aucun crâne complet de Megalosauroidea n'est connu, des restes bien préservés de Megalosauridae (Eustreptospondylus, Torvosaurus et Dubreuillosaurus), de Piatnitzkysauridae (Piatnitzkysaurus) et de Spinosauridae (Baryonyx et Suchomimus) nous permettent de bien connaître leur structure crânienne.

Systématique 
Liste des genres selon Carrano et al. (2012):

Phylogénie 
La classification des mégalosauroïdes fait suite à une étude réalisée par Benson en 2010. Notez que plusieurs taxons "génériques" qui sont probablement des mégalosauroïdes ont été exclus de l'arbre final, y compris Magnosaurus, Piveteausaurus et Streptospondylus. Plus tard, Magnosaurus et Streptospondylus ont été ajoutés dans l'arbre final.

En 2019, la description et la publication de  Asfaltovenator vialidadi, un allosauroïde basal qui a curieusement des caractéristiques primitives et dérivées vues dans les Tetanurae. Leur analyse phylogénétique a révélé que le taxon Megalosauroidea était un clade basal de carnosauriens par rapport à Allosauroidea.

Annexes

Bibliographie

Publication originale 
 Fitzinger L., 1843. Systema Reptilium. Wien: Braumüller & Seidel

Livres généraux

Références taxinomiques

Liens externes

Articles connexes 
 Voir Liste de dinosaures
 Théropode
 Megalosauridae
 Spinosauridae

Notes et références 

Théropode non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1843